Бігова доріжка — спортивна споруда, що призначена для проведення змагань і тренувань в легкій атлетиці.
 Бігова доріжка (спортивний тренажер) — вид тренажера для бігу на місці або імітації бігової траси.
 Самокат-бігова доріжка (пристрій)